Moravec kan som auktorsförkortning betyda:

 František Moravec
 Jiri Moravec

Robotskapade auktorsförkortningar